La nazionale di baseball tedesca Under-21 rappresenta la Germania nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2008 :  1°

Collegamenti esterni

Under-21